Der DR 4.0 (bis 2021: DR 5.0) ist ein Kompakt-SUV des italienischen Automobilherstellers DR Automobiles, das baugleich mit dem chinesischen Chery Tiggo 5X ist.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug am 9. März 2020. Noch im selben Monat kam es in Italien zu Preisen ab 18.900 Euro in den Handel.

Technische Daten 
Angetrieben wird das SUV von einem 86 kW (116 PS) starken 1,5-Liter-Ottomotor mit Saugrohreinspritzung oder einem 114 kW (154 PS) starken 1,5-Liter-Ottomotor mit Turboaufladung. Beide Antriebe kommen auch im Chery Tiggo 5X zum Einsatz. Der DR 5.0 erfüllt die Euro 6d-Abgasnorm. Gegen Aufpreis ist das SUV mit einem Flüssiggas-Antrieb erhältlich.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (italienisch)

Sport Utility Vehicle
Kombi